Карми́н (), ранее также известный под названием бакан — багряная, густо-красная краска, получаемая из карминовой кислоты, выделяемой из кошенили, кактусовой тли. В прошлом кармин был очень дорогим пигментом.

Значения 
 Карми́н — красный краситель, получаемый из карминовой кислоты
 Карми́н как термин — цвет пигмента кармин, а также нескольких карминовых оттенков.

Имена собственные 
 Ка́рмин (), также в английском Кармайн — мужское имя латинского происхождения. Произносится в английском языке: [kär’mĭn], [kär’mīn], [ˈkɑːmaɪn]; по-итальянски: [kär-mē'nā]
 Кармайн Аппис (, род. 1946) — американский барабанщик итальянского происхождения.
 Кармин Джовинаццо (, род. 1973) — американский актёр.
 Кармине Никалао Караккиоло (, 1671—1726) — вице-король Перу (1716—1720).
 Кармайн Фальконе () — персонаж вселенной DC Comics, враг Бэтмена.

Фамилии 
 Кармин, Анатолий Соломонович (1931—2010) — советский и российский философ, профессор ПГУПС.
 Кармин, Павел Васильевич (1821—1875) — русский архитектор, академик архитектуры Императорской Академии художеств.

В культуре 
 «Karmin» — американский поп-дуэт.

См. также 
 Бакан
 Карминовая кислота
 Карминная хабия
 Паутинник карминно-красный
 Кармина Бурана
 Кошениль

Примечания